Osoby o nazwisku Grapow:
 Hermann Grapow (1885–1967) – niemiecki archeolog
 Roland Grapow (ur. 1959) – niemiecki gitarzysta
 Wilhelm Grapow (1827–1903) – niemiecki architekt